Эдриэнн Джонсон:
 Джонсон, Эдриэнн (род. 1974) — американская баскетболистка.
 Джонсон, Эдриэнн (род. 1989) — американская баскетболистка.
 Джонсон, Эдриэнн — персонаж мыльной оперы «Дни нашей жизни».